Tumor, een zwelling op of in het lichaam
Zeef, een filter voor het builen van meel